Детектор може да се отнася до:

 Детектор (радиотехника) – демодулатор в радиотехниката
 Детектор на елементарни частици – използван в ускорителите
 Сензор или датчик
 Детектор на лъжата

Пояснителни страници